São Gabriel da Cachoeira kan syfta på:

Brasilien 

 São Gabriel da Cachoeira (kommun), Amazonas, 
 São Gabriel da Cachoeira (ort), Amazonas,